Le mot douze est principalement l'adjectif numéral cardinal représentant le nombre 12.

Sciences et techniques 
 En typographie, le douze est une unité de mesure, divisée en douze points.

Culture et société 
 L'expression « en 12 » signifie généralement « en l'an 12 » () mais parfois, en raison du contexte, « en 12 av. J.-C. » ou « en 1912 » (calendrier julien).
 Dans le contexte des transports en commun, « le 12 » ou « la 12 » signifie « la  ».
 Le Douze est un quotidien sportif ivoirien.
 Dans le christianisme, les Douze Apôtres sont un groupe de fidèles constitué par Jésus.

 Les Douze Chaises est un roman satirique d'Ilf et Pétrov, publié en 1928.

Toponyme

Canada 
 la rivière du Douze, un affluent de la rivière à la Roche coulant dans la municipalité de Sainte-Sabine (MRC Les Etchemins, région Chaudière-Appalaches), dans le sud du Québec ;

France 
 La Douze, une commune de la Dordogne (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 la Douze, un affluent de l'Adour.

Homonymie de titre